Maravilha (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Maravilha (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Marlisa Wahlbrink, Braziliaans keepster met de bijnaam Maravilha, zij kwam uit voor Brazilie op de Olympische Spelen in 2000